Арендтс () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Арендтс, Анжела (род. 1960) — американский предприниматель. Старший вице-президент по розничной торговле Apple Inc, бывший гендиректор компании Burberry (2006—2014).
 Арендтс, Карл (также Арендс; (1815—1881)) — немецкий географ.

См. также 
 Арендс
 Арендт
 Аренд
 Арент